

Роздори — село, Мінська область, Вілейський район.

Роздори — село в Одинцовському районі Московської області.
 Роздори — зупинний пункт/пасажирська платформа Білоруського (Смоленського) напрямку МЗ в Одинцовському районі Московської області.

Селище міського типу:
 Роздори — Дніпропетровська область, Синельниківський район

Села:
 Роздори — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Роздори — Харківська область, Лозівський район

Залізниця:
 Роздори — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці